Розум — пізнавальні та аналітичні здібності людини.
 Розум (філософія) — філософське поняття, яке виражає здатність мислити.
 Розумова карта — діаграма на якій відображають слова, ідеї, завдання, або інші елементи, розташовані радіально навколо основного слова або ідеї.
 Розум Олексій — Розумовський Олексій Григорович (1709 —1771), російський генерал-фельдмаршал українського походження.

Див. також 
 Інтелект
 Мислення
 Свідомість
 Сприйняття
 Пам'ять
 Розумовський